El término fusión puede referirse a:

Física 

 Fusión, el proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia, del estado sólido al estado líquido, por la acción del calor.
 Fusión nuclear, el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado.
 Fusión de núcleo, fusión del combustible en un reactor nuclear por sobrecalentamiento.
 Energía de fusión, generación de energía utilizando reacciones de fusión nuclear controladas.

Biología 
 Fusión de membranas, proceso biológico que se produce cuando dos membranas lipídicas se mezclan para formar una bicapa continua.
Fusión de vesículas, la unión de vesículas con otras vesículas o con parte de las membrana celular.

Música 

 Jazz fusión, una unión de dos o más estilos musicales cuando uno de ellos es el jazz.
 Rock de fusión, estilo musical que mezcla rock, hard rock y metal con rap, funk e incluso en ocasiones con punk, rock progresivo, rock psicodélico o jazz rock.
 Fusión latinoamericana, un género musical latinoamericano creado por la unión de elementos folclóricos.

Otros 

 Fusión de datos, el conjunto de métodos de fusión de información que proviene de fuentes diferentes y, algunas veces, no homogéneas.
Fusión de empresas, transacción en la que se unen dos o varias empresas.

 Cocina fusión, un concepto que se emplea en gastronomía para indicar tanto la mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas como la mezcla de ingredientes representativos de diversos países, la mezcla de condimentos o especias, etcétera.
 Ford Fusion, un modelo de automóvil de turismo.
 Fusión; en el manga y anime Dragon Ball, el método por el cual dos personajes se integran en un solo cuerpo.

Enlaces externos